Mashup ( für Verknüpfung) oder Mash-up steht für:

 Mashup (Internet), Erstellung neuer Medieninhalte durch die nahtlose (Re-)Kombination bereits bestehender Inhalte
 Mashup (Musik), auch Bastard Pop genannt, eine ein Mitte der 1990er entstandenes Remixmethode